The City That Never Sleeps – documentario del 1921 prodotto dai J.R. Bray Studios
The City That Never Sleeps – film del 1924 diretto da James Cruze
The City That Never Sleeps – film del 2009 diretto da J. Alan Carr